Бе́нджамин Ло́уренс Го́рдон (; род. 2 марта 1991 года, в Брадфорде, Англия) — английский футболист, левый защитник футбольного клуба «Экклсхилл Юнайтед».

Карьера 
Бен Гордон начал свою молодёжную карьеру в академии «Лидс Юнайтед», но в 2007 году перешёл в Академию «Челси» и подписал контракт. После окончания обучения в Академии он был переведён в молодёжную команду, где выступал так же за резервную команду.

Его дебют в Футбольной лиге произошёл 27 марта 2010 года в аренде за «Транмир Роверс», игра закончилась поражением от «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 3:0.

Летом 2010 года он подписал контракт с клубом шотландской Премьер-лиги «Килмарнок» на правах аренды.

6 января 2011 года, было объявлено, что он присоединится к «Сканторп Юнайтед» на правах аренды до конца сезона.

17 августа 2011 года, он перешёл на правах аренды в клуб «Питерборо Юнайтед» до 2 января 2012 года.

Клубная статистика

Достижения 
Командные

 «Килмарнок»
 Обладатель Кубка шотландской лиги (1): 2012
 Итого: 1 трофей

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Сканторп Юнайтед»
Игроки ФК «Питерборо Юнайтед»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки ФК «Росс Каунти»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Брэдфорд Парк Авеню»
Игроки ФК «Уокинг»
Игроки ФК «Бостон Юнайтед»
Игроки ФК «Гейнсборо Тринити»